Бря́нское — название населённых пунктов в России:

 Брянское — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.
 Брянское — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Брянское — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Брянское — прежнее название села Брянск Кизлярского района Дагестана.